Эльви́ра Анато́льевна О́золина (Озолиня; ; ) — советская метательница копья, олимпийская чемпионка 1960 года (55,98 м — олимпийский рекорд). Заслуженный мастер спорта (1960).

Первая спортсменка, метнувшая копьё за 60-метровую отметку. Участница Олимпийских игр 1964 (5-е место — 54,81). Чемпионка Европы 1962 (54,93 м). Победительница Всемирной Универсиады 1959 (49,65). ЧС 1961, 1962, 1964, 1966, 1973. Рекордсменка мира в 1960—1964. Установила 4 мировых рекорда: 57,92, 59,55 (1960), 59,78 (1963), 61,38 м (1964). Награждена орденом Трудового Красного Знамени.

Супруг — олимпийский чемпион 1968 года в Мехико по метанию копья Янис Лусис (1939-2020), участник четырех Олимпийских игр (1964; 1968; 1972; 1976). Сын — латвийский метатель копья Вольдемар Лусис (род. 1974), участник двух Олимпийских игр.

Примечания 

Метатели копья СССР
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Олимпийские чемпионы от СССР
Чемпионы летних Олимпийских игр 1960 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1960 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1964 года
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Чемпионы СССР по лёгкой атлетике
Заслуженные мастера спорта СССР
Кавалеры ордена Трудового Красного Знамени